Pákozdi László (1916–1993) válogatott labdarúgó, edző, a chile válogatott szövetségi kapitánya (1957)
 Pákozdi László (1951) ökölvívó olimpikon